Догма́тик () — песнопение в богослужении Православной церкви в похвалу Богородицы (богородичен), в котором изложено учение о двух природах (естествах) Иисуса Христа. В Октоихе под таким названием помещены богородичны, поемые на малой вечерни в субботу на «Го́споди воззва́х». Всего догматиков в Октоихе восемь, по количеству гласов.

По причине редкого совершения Малой вечерни в Русской православной церкви догматиками чаще называют воскресные Богородичны после «стихир на Господи воззвах» Великой вечерни. Соответственно, догматиком 1-го гласа считается:

Примечания

Литература 
 Полный церковнославянский словарь протоиерей Григорий Дьяченко стр. 148

Церковная музыка
Православные песнопения